Postel (plaats), een gehucht in de Belgische gemeente Mol
 de Abdij van Postel, een norbertijnenabdij in Postel
 Postel (bier), een Belgisch abdijbier
 Postel (kaas), een Belgische abdijkaas

Achternaam of organisatie
 Dirk Jan Postel (1957), een Nederlands architect
 Guillaume Postel (1510-1581), een Frans humanist en geleerde
 Joannes van Postel (1743-1800), een pastoor en schrijver in de Zuidelijke Nederlanden
 Jon Postel (1943-1998), een Amerikaans informaticus
 Julie Postel (1756-1846), een Frans ordestichtster
 Zusters van Julie Postel, een Nederlandse congregatie